Список флагов муниципальных образований Ульяновской области Российской Федерации.

На 1 января 2017 года в Ульяновской области насчитывалось 167 муниципальных образований — 3 городских округа, 21 муниципальный район, 31 городское поселение и 112 сельских поселений.

Флаги городских округов

Флаги муниципальных районов

Флаги городских поселений

Флаги сельских поселений

Упразднённые флаги

Примечания 

Ульяновская